Pomerânia sueca (1630–1815) — província da Suécia
 Província da Pomerânia (1653–1815) — província de Brandemburgo, mais tarde Brandemburgo-Prússia
 Província da Pomerânia (1815–1945) — província do Reino da Prússia

Ver também
 Voivodia da Pomerânia — nome de algumas províncias da atual Polônia
 Voivodia da Pomerânia Ocidental
 Voivodia da Cujávia-Pomerânia

Desambiguações de topônimos